Louis de Bourbon (deutsch Ludwig von Bourbon) ist der Name folgender Personen:

Hauptlinie Bourbon:
 Louis I. de Bourbon (1279–1341), Herzog von Bourbon
 Louis II. de Bourbon (1337–1410), Herzog von Bourbon
 Louis I. de Bourbon, comte de Vendôme (1376–1446), Graf von Vendôme
 Louis de Bourbon (Lüttich) (1438–1482), Fürstbischof von Lüttich
 Louis de Bourbon, comte de Vermandois (1667–1683), Sohn von Ludwig XVI. und Louise de La Vallières
 Louis de Bourbon, dauphin de Viennois (1661–1711), französischer Thronfolger, Sohn von Ludwig XIV.
 Louis de Bourbon, duc de Bourgogne (1682–1712), französischer Thronfolger 

Haus Bourbon-Orléans:
 Louis I. de Bourbon, duc d’Orléans (Louis d’Orléans; 1703–1752), Mitglied der französischen Königsfamilie 

Nebenlinie Bourbon-Montpensier:
 Louis I. de Bourbon, comte de Montpensier (1406–1486), Graf von Montpensier
 Louis II. de Bourbon, comte de Montpensier (1483–1501), Graf von Montpensier
 Louis III. de Bourbon, duc de Montpensier (1513–1582), Herzog von Montpensier

Nebenlinie Bourbon-Condé:
 Louis I. de Bourbon, prince de Condé (1530–1569), Fürst von Condé, Onkel von Heinrich IV. von Frankreich
 Louis de Bourbon-Condé, comte de Soissons (1604–1641), Graf von Soissons
 Louis II. de Bourbon, prince de Condé (der Große Condé; 1621–1686), Fürst von Condé
 Louis III. de Bourbon, prince de Condé (1668–1710), Fürst von Condé, Titularherzog von Bourbon

Nebenlinie Bourbon-Vendôme:
 Louis I. de Bourbon, duc de Vendôme (1612–1669), Herzog von Vendôme
 Louis II. Joseph de Bourbon, duc de Vendôme (1654–1712), Herzog von Vendôme und Beaufort und französischer Maréchal de camp
 Louis de Bourbon-Vendôme (1493–1557), Kardinal

Linie Bourbon-Anjou:
 Louis Alphonse de Bourbon (* 1974), Oberhaupt der französischen Linie des Hauses Bourbon